Kiehnwerder kan syfta på:

Tyskland 

 Kiehnwerder (Insel) – ö i Brandenburg, 
 Kiehnwerder, Letschin – ort, tidigare kommun, Letschin, Brandenburg,